Dufau ist der Familienname folgender Personen:

 André Dufau (1905–1990), französischer Sprinter
 Clémentine-Hélène Dufau (1869–1937), französische Malerin
 Gérard Dufau (1924–2002), französischer Rugby-Union-Spieler
 Pierre Armand Dufau (1795–1877), französischer Ökonom und Publizist

Siehe auch:
 Dufaux
 Dufault